El nombre de Iglesia de San Pedro el Viejo es el nombre de varios edificios religiosos en honor a San Pedro.

 Iglesia de San Pedro el Viejo, iglesia católica en la localidad de Almería, Almería.
 Iglesia de San Pedro el Viejo, iglesia católica en la localidad de Jaca, Huesca.
 Iglesia de San Pedro el Viejo, iglesia católica en la localidad de Madrid, Madrid.
 Iglesia de San Pedro el Viejo, iglesia católica en la localidad de Huesca, Huesca.